Соревнования по триатлону среди мужчин на первых Европейских играх прошли 14 июня. Приняли участие 57 спортсменов из 37 стран. Дистанция соревнований располагалась на пляже Бильгях Баку.

После первого этапа в лидеры вышел словацкий спортсмен Рихард Варга, совсем немного, опережая ближайшего преследователя швейцарца Андреа Зальвисберг. Но во время бега Варга откатился за пределы призовой тройки, а на первое место вышел португалец Жуан Силва. Но незадолго до финиша дистанции на первое место пробился британец Гордон Бенсон и в итоге он и стал чемпионом первых Европейских игр. Силва пришёл к финишу вторым, а замкнул тройку призёров азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов.

Призёры

Соревнование 
Соревнования по триатлону включали в себя три дисциплины: Плавание в открытой воде, велоспорт и бег.

Дистанции триатлона:
Плавание - 1,5 км (2 круга);
Велоспорт - 40 км (6 кругов);
Бег - 9,945 км (3 круга).

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр 
 Протокол соревнований на официальном сайте Игр 
 Результаты соревнований на сайте triathlon.org